ECOLEX est le portail internet mondial du droit de l’environnement créé par l'ONU avec plusieurs de ses partenaires. 
C'est un service d'information en ligne qui donne accès à 4 bases de ressources juridiques créé par l’ONU sur les lois relatives à la biodiversité et la protection des ressources naturelles. 
C’est selon l'ONU le portail le plus exhaustif existant.

Concernant plus précisément le droit et la biodiversité, un partenariat entre le Secrétariat de la CDB et ECOLEX, vise à fournir des informations facilement accessibles à tous de toutes les lois et politiques relatives à la biodiversité dans le monde.

Enjeux, objectifs  
Le droit de l'environnement (lois locales, nationales et internationales) est reconnu, notamment par l'ONU et la convention sur la biodiversité comme un outil majeur, et même une  pour la conservation de la biodiversité. Il permet l'utilisation durable des éléments, des services ainsi que du . De plus, en fournissant un meilleur accès à ce droit, ECOLEX vise à le généraliser et le partager.  
Un tel portail peut aussi faciliter l’harmonisation du droit international concernant l'environnement.

Gestion, animation 
ECOLEX est géré conjointement par :
 l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture de l'ONU (FAO), 
 l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
 l'organe de l'ONU consacré à l'environnement (PNUE). 

Ecolex, sans être un site véritablement collaboratif et ouvert, fait néanmoins aussi appel au crowdsourcing et aux remarques ou corrections des utilisateurs, via l’Unité de gestion  ECOLEX.

Accès  
L’accès est libre et gratuit pour tous les usages non commerciaux.

ECOLEX comprend un accès (via le  formulaire de recherche ECOLEX) à  4 bases de données 
 Les traités (« Treaties »)  et accords internationaux ;
 La législation courante ;
 les décisions judiciaires, la jurisprudence, ; 
 La littérature sur le droit portant sur les écosystèmes, espèces et ressources génétiques ainsi que d'autres secteurs qui affectent la biodiversité comme l'agriculture, la pêche, la foresterie,  l'industrie minière et de l'eau… Il peut s’agir d’informations générales, de monographies, d’articles de périodiques spécialisés ou de  « littérature grise ».

Chacune de ces bases peut être visualisée et explorée principalement  de deux façons : 
  Recherche simple  
  Recherches avancées

Des pages spéciales sont consacrées  aux informations récentes, à des liens intéressants le droit de l’environnement, 

Quelques statistiques (nombre de lois, traités, etc. contenus dans les bases de données d'ECOLEX) sont accessibles pour une liste de mots clé,  mettant en évidence  le type de lois, traités ou documents les plus nombreux dans ECOLEX  et par thème.

Voir aussi

Articles connexes 
 Droit de l'environnement
 Convention mondiale sur la biodiversité
 ONU, FAO, UICN

Bibliographie

Liens externes 
   Mode d’emploi du portail

Notes et références 

Média lié aux problématiques environnementales
Droit de l'environnement